OZC (Elsloo), een amateurvoetbalcub uit Elsloo
 OZC (Ommen), een amateurvoetbalclub uit Ommen